Dombai-Nagy Anett, született Nagy Anett (Budapest, 1979. november 1. –) magyar válogatott labdarúgó, csatár.

Pályafutása

Klubcsapatban
A Femina csapatában kezdte a labdarúgást, ahol hat magyar bajnoki címet és egy kupa győzelmet szerzett. Játszott a svéd Sätra és a Vasalunds csapataiban, majd miután hazatért a Renovához szerződött. A 2004–05-ös idényben a László Kórház együttesében szerepelt. 2005-ben visszatért anyaegyesületéhez, ahol 2010-ig játszott. Egy szezont kihagyva a 2011–12-es idényben az Astra HFC csapatában tért vissza az élvonalba.

A válogatottban
1996 és 2012 között 70 alkalommal szerepelt a válogatottban és 29 gólt szerzett.

Futsal
Futsal csapatokban is szerepel. 2003 és 2004 között a REAC csapatában játszott. Azóta a Vesta-Bauron SE játékosa.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1999–00, 2005–06, 2006–07, 2007–08
 2.: 1994–95, 1999–00, 2001–02
 3.: 1998–99, 2011–12
 gólkirály: 1996–97 (25 gól)
 Magyar kupa
 győztes: 1996, 2012
 döntős: 2013
 az év női labdarúgója: 1998, 2006

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 
 Futballévköny 2002, I. Magyar labdarúgás, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003, 398–399. o., ISSN 1585-2172

1979-ben született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Femina labdarúgói
A László Kórház labdarúgói
A Renova labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói